Il doppio del torneo di tennis Fortis Championships Luxembourg 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrici Irina Spîrlea e Caroline Vis che hanno battuto in finale Tina Križan e Katarina Srebotnik 6-1, 6-2.

Teste di serie

 Irina Spîrlea /  Caroline Vis (campionesse)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (finale)

 Els Callens /  Dominique Monami (primo turno)
 Laurence Courtois /  Anke Huber (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Fortis Championships Luxembourg 1999